Piaggio Stella P.VII — серия итальянских поршневых 7-цилиндровых авиадвигателей воздушного охлаждения, разрабатывавшихся начиная с 1933 года на основе конструкции лицензионного Gnome-Rhône 7K, Применялся на самолётах  различного назначения (в том числе рекордный Caproni Ca.133) до и во время Второй мировой войны.

История 
Основываясь на опыте производства двигателей Гном-Рон, конструктор компании Piaggio Ренцо Спольти разработал радиальный двигатель, получивший по числу цилиндров наименование P.VII и ставший первым среди выпускаемых компанией, моторов серии Stella ("звезда"). Впервые он испытывался в 1933 году и далее производился в нескольких модификациях. Одной из примечательных версий был P.VII Z, оснащенный беспоплавковым карбюратором Piaggio AS80 для пилотажного полёта. Он был установлен на Caproni Ca.133, которым пилотировал Ренато Донати. Этот самолёт в 1933 году побил рекорд продолжительности перевернутого полета.

Модификации 
 Источник:  
P.VII C.15 Оснащён нагнетателем, мощность  at 1500 м; первый полёт в 1933 году;
P.VII C.16 Нагнетатель,  at 1600 м; 1934;
P.VII C.16/35
P.VII C.35 Нагнетатель,  at 3500 м; 1935;
P.VII C.40 Нагнетатель,  at 4000 м; 1935;
P.VII C.45 / 2v Двухскоростной нагнетатель,  на 4500 м; 1935;
P.VII R.C.10 редукторный нагнетатель, .
P.VII R.C.35 редукторный нагнетатель,  на 3500 м; 1938;
P.VII R.C.45 редукторный нагнетатель,  на 4500 м; 1935;
P.VII Z Без нагнетателя, разработан для пилотажных самолётов, , 1933.

Применение

 Breda Ba.28
 Caproni Ca.101
 Caproni Ca.113
 Caproni Ca.133
 Caproni Ca.148
 Caproni Ca.310
 Caproni Ca.311
 Caproni Ca.316
 IMAM Ro.41
 Savoia-Marchetti S.71
 Savoia-Marchetti SM.85

 Hispano HS-42

 North American Sk.14A

См. также
Сопоставимые двигатели
 Armstrong Siddeley Cheetah
 Avia Rk.17
 Bristol Neptune
 Gnome-Rhône 7K
 Jacobs R-915

 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 
 Jotti da Badia Polesine, Annuario dell'Aeronautica Italiana, Milano, Libreria Aeronautica, 1934, pag.nn.

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения